Le terme Route 4 désigne plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 4
 Interstate 4

Canada 
 Route 4 au Manitoba
 Route 4 au Nouveau-Brunswick
 Route 4 en Nouvelle-Écosse
 Route 4 en Ontario
 Route 4 en Saskatchewan

Bolivie 
 Route 4

Paraguay 
 Route 4

Uruguay 
 Route 4

Asie 
 Route asiatique 4

Europe 
 Route européenne 4
 Route européenne 004

Allemagne 
 Route fédérale 4 ()

Andorre 
 Route principale 4

France 
 Autoroute A4
 Route nationale 4
  dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 4

Lituanie 
 Route magistrale 4

Suisse 
 Route principale 4

Voir aussi